Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Vince Spadea 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (quarti di finale)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Sébastien Grosjean (quarti di finale)
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Marcelo Ríos (terzo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Thomas Johansson (secondo turno)

 Félix Mantilla (primo turno)
 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (Campione)
 Albert Costa (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Cédric Pioline (terzo turno)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999